Журнал «Веселка»

 «Веселка» — дитячий журнал Союзу русинів-українців СР, Пряшів, Словаччина
 «Веселка» — дитячий журнал видавництва «Свобода», який виходить з 1954 у США